Масюк — прізвище.

 Антоній Масюк (1917—2011) — церковний діяч періоду підпілля УГКЦ та часів незалежності, ієромонах-василіянин.
 Масюк Василь Васильович (*1982) — український письменник, адвокат.
 Масюк Василь Каленикович (1900—1988) — майстер художньої кераміки.
 Масюк Каленик Вакулович (1878—1933) — майстер художньої кераміки.
 Масюк Надія Прохорівна (1930—2009) — український альголог, доктор біологічних наук, професор.
 Масюк Станіслав Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.